Ве́нди Вуд ():  (1892—1981) — шотландская художница, участник движения за независимость Шотландии, популяризатор Роберта Бёрнса.
  — социальный психолог из США.
  (род. 1964) — американская профессиональная теннисистка.